Baumschlager bezeichnet:
 Baumschlager (Film), österreichisch-israelischer Spielfilm von Harald Sicheritz (2017)

Baumschlager ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Baumschlager (* 1956), österreichischer Architekt
 Raimund Baumschlager (* 1959), österreichischer Rallyefahrer

Siehe auch:
 Baumschlager & Eberle, Architekturbüro